Метод Бредфорда — один из колориметрических методов количественного определения белков в растворе. Предложен биохимиком Мерионом Бредфордом () в 1976 году. Статья М. Бредфорда в журнале Analytical Biochemistry, посвящённая методу количественного определения белка в растворе, является одной из самых цитируемых научных статей в мире.

Принцип 
Метод основан на реакции красителя кумасси (Coomassie Brilliant Blue G-250) с аргинином и гидрофобными аминокислотными остатками. Связанная форма имеет голубую окраску с максимумом поглощения при 595 нм. Таким образом увеличение светопоглощения раствора при длине волны, равной 595 нм, пропорционально количеству белка в растворе.

Метод даёт хорошее значение концентрации белка в пределах от 2 мкг/мл до 120 мкг/мл (в этих границах соблюдается линейная зависимость увеличения абсорбции от концентрации, в целом чувствительность метода зависит от соотношения концентраций определяемого белка и красителя: чем больше красителя, тем чувствительней метод), менее «капризный» по сравнению с методом Лоури.

Другие методы 
 Биуретовый метод
 Микробиуретовый метод
 метод Лоури
 спектрофотометрический метод

Примечания

Ссылки 
 Ветка форума на molbiol.ru с практическими советами по методу

Аналитическая химия
Методы биологических исследований